Schelchshorn ist der Name folgender Personen:

 Georg Schelchshorn, Glockengießer in Regensburg (Schaffenszeit um 1616–1642)
 Johann Gordian Schelchshorn, Glockengießer in Regensburg (Schaffenszeit um 1675–1696)
 Johann Ulrich Schelchshorn, Glockengießer in Neuburg an der Donau (Schaffenszeit um 1705–1719)
 Johannes Schelchshorn, Glockengießer in Neuburg an der Donau (Schaffenszeit um 1677)
 Leonhard Schelchshorn (1908–1979), Bürgermeister von Oberbernbach und Ehrenbürger von Aichach
 Wolfgang Wilhelm Schelchshorn, Glockengießer in Eichstätt (Schaffenszeit um 1706–1717)

Schelchshorn ist der Name folgender Firma
 Glockengießerei Schelchshorn (Regensburg) historische Glockengießerei in Regensburg